Ce nom peut faire référence à :

Patronyme 
 Christine Wodrascka, pianiste française de musique improvisée et musique contemporaine
 Alain Wodrascka, biographe spécialisé dans la chanson française.